Вольфович — фамилия.

 Вольфович, Александр Григорьевич (род. 1967) — белорусский военачальник. Начальник Генерального штаба — первый заместитель Министра обороны Республики Беларусь 20 января 2020 года, генерал-майор
 Вольфович, Виталий Абрамович (1948—2016) — советский и российский музыкант и педагог. Заслуженный работник культуры России.